Челопеч:

 Челопеч — село в Болгарии, находится в Софийской области.
 Челопеч — община в Болгарии, входит в состав Софийской области.